Августенбург () — власна назва.

Персоналії 
 Августенбурги — шлезвізька династія.

Топоніми

Августенбург — німецька назва Августенборга.